Курбатов, Пётр: Курбатов, Пётр Александрович (?—1872) — последний директор Московского Благородного Пансиона (1826—1830).
 Курбатов, Пётр Васильевич (1672—1747) — государственный деятель времён Петра I, дипломат.
 Курбатов, Пётр Петрович (1710/1711—1786) — писатель, член Коллегии иностранных дел.